Petrakia är ett släkte av svampar. Petrakia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Petrakia